Ja’akow Kac (1906–1967) – izraelski polityk
 Ja’akow Kac (ur. 1951) – izraelski polityk
 Ja’akow Kac (ur. 1979) – izraelski dziennikarz